

Patronymie 
José Rizal (1861-1896) est un poète, romancier, artiste et héros national philippin. Ont été nommés en son honneur: 
 Rizal Park, un parc au centre de Manille, lieu de l'exécution de José Rizal
 Rizal Memorial Sports Complex, le complexe sportif national des Philippines, à Manille
 De nombreuses rues et écoles des Philippines
 La place José-Rizal à Paris
Un destroyer de l'US Navy, l'USS Rizal (DD-174) pendant la Deuxième Guerre mondiale fut aussi nommé en son honneur.

Toponymie 
 Rizal, une province des Philippines 
 Plusieurs municipalités :
 Rizal, dans la province de Cagayan
 Rizal, dans la province de Kalinga
 Rizal, dans la province de Laguna
 Rizal, dans la province de Nueva Ecija
 Rizal, dans la province de Mindoro Occidental
 Rizal, dans la province de Palawan
 Rizal, dans la province de Zamboanga del Norte

Géographie des Philippines